Fliegenbach ist ein Gewässername:

 Fliegenbach (Kemnitzbach), linker Zufluss des Kemnitzbachs (zur Weißen Elster) bei Geilsdorf, Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Fliegenbach (Nassach), linker Zufluss der Nassach (zur Fils) vor Nassach, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg